Hwasong může být:

 Hwasong (město) – město v Jižní Koreji
 Hwasong (pevnost) – pevnost v jihokorejském Suwonu